Чемпионат Франции по шоссейному велоспорту — национальный чемпионат Франции по шоссейному велоспорту. За победу в дисциплинах присуждается майка в цветах национального флага (на илл.). Как правило, проводится ежегодно в конце июня. В последние годы он состоит из групповых гонок и индивидуальных разделок среди мужчин и женщин, а также групповой гонке среди любителей-мужчин. Молодёжь (до 23 лет), юниоры (до 19) и кадеты (до 17) разыгрывают медали в другом месте в августе.

История 
Первым чемпионатом Франции считается гонка 1907 года, которую выиграл Густав Гарригу. Так называемый любительский чемпионат проводился и ранее, как минимум с 1899 года. Любительская гонка проводится и в наше время, теперь в рамках единого чемпионата страны. Групповая мужская гонка не проводилась 5 раз: во время Первой мировой войны и в роковой 1940 год. В 1941 году единственный раз Франция получила сразу двух чемпионов: один на официально оккупированной немцами территории, а другой на формально свободной зоне. До 1928 года 100-километровая гонка чемпионата проходила в Версале, после чего (кроме военных лет) 250-километровый заезд проводился у Монлери. С 1952 года чемпионат ежегодно меняет дислокацию, протяжённость дистанции остаётся примерно той же.

С 1951 года разыгрываются медали женского чемпионата в групповой гонке, с 1985 года мужская и женская гонки проводятся в рамках единого чемпионата. В 1995 году у обоих полов появилась новая гонка чемпионата — индивидуальная разделка. Самым титулованным участником мужской групповой гонки является Жан Стаблински, становившийся чемпионом 4 раза. Столько же золотых медалей в разделке у Эдди Сеньёра и Сильвена Шаванеля. Причём эти двое также по разу становились чемпионами в групповой гонке, а потому являются абсолютными рекордсменами среди мужчин. У женщин, начиная с 1979 года, на высшую ступень пьедестала многократно поднималась Жанни Лонго. 15 раз она побеждала в групповой гонке, 10 раз в разделке, и на 2012 год всё ещё остаётся одной из главных претенденток на медали.

Призёры

Мужчины. Групповая гонка.

Мужчины. Индивидуальная гонка.

Примечания

Ссылки 
 National Championship, Road, Elite, France
 National Championship, Road, ITT, Elite, France

Франция
Велогонки во Франции
Шоссейный велоспорт